Elliot Acres ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elliot Acres (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 Elliot Acres (North Carolina), im Mecklenburg County